Бабайлов — русская фамилия:

 Бабайлов, Игорь Валерьевич (род. 1965) — российский, канадский и американский художник;
 Бабайлов, Павел Константинович (1919—1944) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.